Amerikaans-Russische top in Genève (1985), een ontmoeting tussen Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov in Genève 1985
 Amerikaans-Russische top in Genève (2021), een ontmoeting tussen Joe Biden en Vladimir Poetin in Genève in 2021